U/20 Verdensmesterskabet i fodbold er verdensmesterskabet i fodbold under 20. Denne turnering har siden 1977 været afholdt af FIFA.

Resultater

FIFA World Youth Championship

U/20 VM i fodbold

Eksterne henvisninger 
 Oversigt over turneringer  på FIFAs hjemmeside 

VM i fodbold